Seznam brigad z zaporedno številko 88.

Seznam 
 Pehotne
 88. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 88. brigada Irske newyorške garde

 Logistične
 88. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi